Esberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Esberg (1834–nach 1888), deutscher Augenarzt
 Ivan Esberg (1886–1987), belgischer Unternehmer deutscher Herkunft
 Joachim Esberg (1916–1942?), deutscher Schriftsteller (im KZ Auschwitz ermordet)

Siehe auch
 Esbjerg, Stadt in Dänemark